Ricordi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Ricordi (1785–1853), italienischer Musikverleger
 Giulio Ricordi (1840–1912), italienischer Musikverleger und Komponist
 Nanni Ricordi († 2012), italienischer Musikproduzent

Ricordi steht für:

 Ricordi, ein Musikverlag
 Giuseppe Tito Ricordi, ein ehemaliger italienischer Automobilhersteller